Seznam držav po izpustih (emisijah) ogljikovega dioksida (CO2)

Seznam držav po izpustih ogljikovega dioksida leta 2013

Seznam držav po izpustih ogljikovega dioksida leta 2010

Glej tudi
Seznam držav po porabi in proizvodnji električne energije

Sklici

Zunanje povezave
 United Nation Statistics Division
 GHG data from UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change GHG emissions data
Breathing Earth - A visual real-time simulation that uses this  emissions data
Google - public data "CO2 emissions (kt)"
Google - public data "CO2 emissions (tonne per capita)"
World CO2 Emissions | Tableau Public

Energetika